Кратер Хевети () — крупный ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь венгерского химика Дьёрдя де Хевеши (1885—1966) и утверждено Международным астрономическим союзом 22.01.2009 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Бош на северо-западе; кратер Рождественский на северо-востоке; кратер Пласкетт на востоке и кратер Хаскин на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 50.0 км, глубина 2,3 км.

Кратер Хевети перекрывает восточную половину близкого по размеру безымянного кратера, имеет циркулярную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, перекрыт множеством мелких и небольших кратеров, к северной части вала примыкает сателлитный кратер Рождественский U, западная часть вала разрушена соединяя чашу кратера Хевети с чашей упомянутого выше безымянного кратера.  Наибольшей высоты вал кратера достигает в восточной части. Дно чаши сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны